1-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках Итальянского королевства в Риме в 1938 году. В нём приняли участие 5 национальных сборных. Победителем по результатам кругового турнира стала сборная Италии по баскетболу.

Турнир

Итоговая таблица

Ссылки 
 данные сайта www.todor66.com англ.
 Архив ФИБА Европы англ.

1938
1938 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1938 году
Спорт в Италии в 1938 году
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по баскетболу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии
Октябрь 1938 года